OSBPL1A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 950 амінокислот, а молекулярна маса — 108 470.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки